Гулар, Изабель (род. 1984) — бразильская супермодель.
 Гулар, Сильви (род. 1964) — французский политик.